

Cinema 
 Gli uccelli (The Birds) – film del 1963 diretto da Alfred Hitchcock

Letteratura 
 Gli uccelli (The Birds) – racconto di Daphne du Maurier del 1953
 Gli uccelli (The Birds) – racconto di Thomas Disch del 1970

Musica 
 The Birds – gruppo musicale britannico